Prisca Awitiová-Alcarazová (* 20. února 1996 Londýn) je britská a anglická zápasnice – judistka keňsko-mexického původu, která od roku 2018 reprezentuje Mexiko.

Sportovní kariéra 
Vyrůstala v severním Londýně v Enfieldu v keňsko-mexické rodině. S judem začínala v 7 letech pod vedením George Hyslopa. V mladí prošla mládežnickými výběry Spojeného království. Se vstupem mezi ženy se však rozhodla využít mexický původ svého otce Xaviera a od roku 2018 reprezentuje Mexiko. Připravuje se v britském Bathu v univerzitním týmu pod vedením Jürgena Klingera.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas ve Spojeném království
 Zápas v Mexiku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Priscy Awitiové-Alcarazové na judoinside.com
 Výsledky a novinky Priscy Awitiové-Alcarazové na judobase.org (GBR)
 Výsledky a novinky Priscy Awitiové-Alcarazové na judobase.org (MEX)

Britské judistky
Anglické judistky
Mexické judistky
Narození v roce 1996
Žijící lidé
Ženy
Narození v Londýně
Narození 20. února